Le sigle CCCC peut désigner :
 C.C.C.C., un groupe de musiciens japonais ;
 un symbole nationaliste serbe, abréviation de la devise Само Слога Србина Спасава (Samo Sloga Srbina Spasava).